Tim Pütz e Michael Venus erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Kevin Krawietz e da Andreas Mies.

In finale Wesley Koolhof e Neal Skupski hanno battuto Ivan Dodig e Austin Krajicek con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarti di finale)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (campioni)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Tim Pütz /  Michael Venus (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (secondo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (ritirati) 
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (semifinale) 
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (finale) 
  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

Wildcard 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (secondo turno)

 
  Richard Gasquet /  Quentin Halys (primo turno)

Ranking protetto 

  Santiago González /  Łukasz Kubot (primo turno)

Alternate 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (secondo turno)
  Adrian Mannarino /  Fabrice Martin (primo turno) 

  Miķelis Lībietis /  Luca Margaroli (primo turno, ritirati)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2022